Pylawa – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim
 Pylawa – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie czerkaskim
 Pylawa – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie wyszogrodzkim
 Pylawa – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim
 Pylawa – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie winnickim